Mit dem Silbernen Fußballschuh 1977 wurde zum 15. Mal der DDR-Fußballer des Jahres ausgezeichnet. Die Redaktion der Zeitschrift Die neue Fußballwoche hatte eine Umfrage zur Wahl des besten Spielers der Saison 1976/77 durchgeführt, die auf Tippscheinen die sechs besten Fußballer mit Punkten (zehn Punkte für den Favoriten, für die weiteren Plätze absteigend sieben, fünf, drei, zwei und einen Punkt) bewertet hatten. Die höchste Gesamtpunktzahl erreichte Hans-Jürgen Dörner, dem am 13. August 1977 vor der Saisoneröffnung im Dynamo-Stadion in Dresden der silberne Fußballschuh als Fußballer des Jahres überreicht wurde.

Ergebnis 
Angegeben ist das Alter zur Saisonmitte am 31. Dezember 1976.

Literatur 
 Hans-Jürgen Dörner Fußballer des Jahres. In: Berliner Zeitung vom 15. August 1977, S. 5.
 Titelverteidiger Dresden ist erster Tabellenführer. In: Neues Deutschland vom 15. August 1977, S. 8.

Silberner Fußballschuh
Fußball 1977
Preisverleihung 1977